Il sesto torneo olimpico di pallanuoto si disputò nel corso delle Olimpiadi di Parigi dal 13 al 20 luglio 1924 presso la piscina Les Tourelles.

In questa circostanza, i padroni di casa della Francia conquistarono il loro unico oro olimpico della specialità. Come avvenuto nelle edizioni precedenti, oltre al torneo ad eliminazione diretta per l'assegnazione dell'oro, anche per le altre due medaglie si giocarono altrettanti tornei. Nella finale per l'argento il  sconfisse gli , che a loro volta superarono la  nella finale per la medaglia di bronzo.

Podio

NB:I giocatori in corsivo non sono scesi in campo in nessuna partita ma facevano parte della squadra.

Squadre partecipanti

Risultati

Torneo per la medaglia d'oro

Torneo per la medaglia d'argento
Si disputarono l'argento le squadre battute dalla Francia nel torneo per l'oro.
18 - 20 luglio

Torneo per la medaglia di bronzo
Ebbero accesso a questa fase le squadre perdenti del torneo per l'argento e le squadre sconfitte dal Belgio nel tabellone per la medaglia d'oro.
 18 - 20 luglio

Classifica Finale

Fonti
 Comitato Olimpico Internazionale: database medaglie olimpiche.
 Comitato Organizzatore, Les Jeux de la VIIIéme Olympiade - Paris 1924 - Rapport officiel, 1924, pagg. 488-494 (la84foundation.org).

Altri progetti 

 08
Olimpiadi
Sport ai Giochi della VIII Olimpiade